Hotel Schwarzes Roß oder Hotel Zum Schwarzen Roß bezeichnet

 Hotel Schwarzes Roß (Bayreuth), Ludwigstr. 2, dreigeschossiger Quaderbau aus dem 18. Jahrhundert
 Hotel Schwarzes Roß (Freiberg)
 Hotel Schwarzes Roß (Prag), ehemaliges Hotel in Prag
 Museum „Schwarzes Roß“ (Hilpoltstein), ehemaliges Hotel

Siehe auch:
 Im weißen Rößl (Begriffsklärung)
 Weißes Rössl
 Weißes Roß